Капітанка — кашкет із білими кантами, що становить частину морської уніформи.
Села в Україні:
 Капітанка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Капітанка — Миколаївська область, Врадіївський район